Case Bianche ima više značenja:
 Case Bianche, Bologna
 Case Bianche, Brindisi
 Case Bianche, Padova
 Case Bianche, Pisa
 Case Bianche, Roma
 Case Bianche, Torino